Коросто́вцев — фамилия:

 Коростовцевы — дворянский род.

 Коростовцев, Андрей Григорьевич — Георгиевский кавалер (подполковник; № 5566; 29 ноября 1837).
 Коростовцев, Григорий Яковлевич — Георгиевский кавалер (лейтенант; № 2161; 26 ноября 1809).
 Коростовцев, Иван Яковлевич — Георгиевский кавалер (капитан 1-го ранга; № 4819; 25 декабря 1833).
 Коростовцев, Михаил Александрович (1900—1980) — советский египтолог, академик АН СССР.